Aqtaū kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Aktau, oblysthuvudort, Mangghystaw, 
 Aktau (ort i Kazakstan, Qaraghandy, lat 50,24, long 73,07), 

Robotskapade Kazakstanförgreningar